Cardonnel est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Jean Cardonnel (1921-2009), écrivain théologien ;
 François-David Cardonnel (1984), comédien ;
 Louis Le Cardonnel (1862-1936), poète et journaliste français ;
 nom d'un bureau d'études spécialisé dans les questions d'efficience énergétique
Homonymie de patronyme